Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Tucson 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrici Kerry Harris e Karen Krantzcke che hanno battuto in finale Judy Tegart Dalton e Françoise Dürr 6-3, 6-7, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Tucson 1972